Exilová vláda může být:
 Prozatímní česko-slovenská vláda – vyhlášena v Paříži 14. října 1918
 Prozatímní státní zřízení – ustanovena Československým národním výborem 9. července 1940 (viz též Seznam exilových vlád Československa)
 Polská exilová vláda 
 Nizozemská exilová vláda (1940-1944)
 Svobodná Francie
 Ústřední tibetská správa
 Norská exilová vláda